Den Familiennamen Bosak tragen:

 Aleksander Bosak (* 1993), polnischer Automobilrennfahrer
 Bogusław Bosak (* 1968), polnischer Politiker
 Jochen Bosak (1940–2011), deutscher Musiker
 Jon Bosak (* 1947), US-amerikanischer Informatiker
 Marcin Bosak (* 1979), polnischer Schauspieler
 Krzysztof Bosak (* 1982), polnischer Politiker

Siehe auch
 Bosack
 Boesak
 Bosák